Rippert peut désigner :
 Christophe Rippert (1969-), comédien et chanteur français ;
 Guillaume Rippert (1985-), footballeur français ;
 Horst Rippert (1922-), pilote allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-Jacques Rippert (1645-1724), facteur français d'instruments de musique ; 
 Maryvonne Rippert, écrivaine français ;
 Rémi Rippert (1971-), joueur français de basket-ball ;
 Hans Rolf Rippert, dit Ivan Rebroff, chanteur.